Ulf Andersson kan syfta på:

 Ulf Andersson (boxare) (1938-2016), svensk mästare i tungviktsboxning 1958 och 1960
 Ulf Andersson (musiker) (1940–2023), svensk jazzmusiker
 Ulf Andersson (schackspelare) (född 1951), svensk stormästare i schack
 Ulf Andersson (sångare) (född 1948), svensk sångare